Rehnberg, kan även stavas Renberg, är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amanda Renberg (född 1987), svensk skådespelerska
 August Rehnberg (1885–1964), svensk militär
 Bertil Rehnberg (1917–2017), svensk skolman och kyrkohistoriker
 Bertil Rehnberg (1918–2013), svensk ämbetsman
 Bo Rehnberg (1947–1999), svensk TV-producent
 Elsa Laula Renberg (1877–1931), samisk feminist och aktivist
 Hedda Rehnberg (född 1986), svensk skådespelerska
 Henrik Rehnberg (född 1977), svensk ishockeyspelare
 Håkan Rehnberg (född 1953), svensk konstnär
 Ingemar Renberg (född 1945), svensk limnolog och miljöforskare
 John Rehnberg (1879–1968), svensk präst
 Jonas Rehnberg (född 1958), svensk författare
 Karin Renberg (född 1959), svensk musiker
 Lena Rehnberg (född 1959), svensk filmproducent
 Margareta Renberg (1945–2005), svensk konstnär och poet
 Marie Renberg (1810–1887), svensk målare
 Mats Rehnberg (1915–1984), svensk etnolog
 Mikael Renberg (född 1972), svensk ishockeyspelare
 Tore Renberg (född 1972), norsk författare och musiker
 Åke Rehnberg (1909–1995), svensk militär

Svenska efternamn